Hieronder volgt een lijst van de grootste dammen en stuwmeren in Zuid-Afrika, gemeten naar capaciteit.

 
Grootste dammen in Zuid-Afrika
Grootste dammen in Zuid-Afrika
Grootste